Гранха де Гвадалупе има више значења:

 Гранха де Гвадалупе (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха де Гвадалупе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха де Гвадалупе (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику